Micheaux ist der Familienname folgender Personen:

 Nicki Micheaux (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Oscar Micheaux (1884–1951), afroamerikanischer Schriftsteller und Filmregisseur

Siehe auch:
 Michaux